

AB0 та Rh представлені за країнами

Етнічний розподіл АВ0 

Група крові «B» має найвищу частоту в Південній Азії, де вона посідає перше місце як найбільша частка населення Землі. У Південно-Східній Азії частка населення є високою, особливо в Таїланді та Індонезії, потім у Східній Азії, Північній Азії та сусідній Центральній Азії, Португалії та Швейцарії Вважається, що він повністю відсутній у корінних жителів Америки та Австралії до прибуття європейців у ці райони

Група крові «А» асоціюється з Європою, особливо в Скандинавії і Центральній Європі, хоч найвища частота відмічена у деяких австралійських аборигенів та індіанського племені чорноногих у Монтані, США.

Карти розповсюдженості алелів АВ0 серед нативних популяцій

Див. також 
 Системи груп крові людини
 Система груп крові AB0

Примітки 

Кров
Генетика людини